Az 1979-es Australian Open női versenyét az amerikai Barbara Jordan nyerte honfitársa Sharon Walsh előtt.

Kiemeltek 

  Virginia Ruzici (Első kör)
  Hana Mandlíková (Negyeddöntős)
  Renáta Tomanová (Elődöntős)
  Sharon Walsh (Döntős)
  Barbara Jordan (Bajnok)
  Janet Newberry (Negyeddöntős)
  Cynthia Doerner (Negyeddöntős)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1